Сборная Суринама по футболу () — национальная футбольная сборная, которая представляет Суринам на международных матчах по футболу. Управляющая организация — Суринамская футбольная ассоциация. Хотя страна находится в Южной Америке, сборная является членом не КОНМЕБОЛ, а КОНКАКАФ, вместе с Гайаной и Французской Гвианой.

В рейтинге ФИФА на 27 мая 2021 года занимает 136-е место. Наивысшая позиция — 84-е место (август 2008 года).

История 
Суринам впервые принял участие в отборочных матчах на чемпионат мира в 1938 году, но никогда не выходил в финальную стадию.

Суринам выигрывал чемпионат КОЕ (предшественник Карибского кубка) в 1978 году, занимала 2-е место в 1979 и достигала 4-го места уже в Карибском кубке в 1994 и 1996 годах. До независимости Суринама в 1975 году, он соревновался в качестве национальной сборной Нидерландской Гвианы. В отличие от Нидерландских Антильских островов, другой бывшей голландской колонии, в Суринаме решили, что игроки, которые выезжают за границу, чтобы играть в Нидерландах, не имеют права играть за сборную.

Игроки 

Суринам подготовил много превосходных игроков, которые могли бы играть за сборную своей родины, но лишились этого права, уехав играть в Европу. Некоторые из наиболее известных таких игроков — Эдгар Давидс, Кларенс Зеедорф, Арон Винтер, Ромео Кастелен и Джимми Флойд Хассельбайнк. Кроме того, много игроков суринамского происхождения, которые родились в Нидерландах, такие как Франк Райкаард, Рууд Гуллит и Патрик Клюйверт могли играть за Суринам. Ещё около 150 менее известных игроков суринамского происхождения играют в различных европейских лигах. 

Хотя эти игроки решили играть за сборную Нидерландов, некоторые из них могут играть в Суринаме в ходе международного футбольного турнира PARBO Beer Cup. Этот турнир не организован региональной конфедерацией футбола и поэтому официально не признан ФИФА. Например, Эдгар Давидс, Джермейн Ленс и Милано Кундерс принимали участие в этом турнире в предыдущие годы в составе сборной своей исторической родины, хотя они и не являются официальными членами национальной команды.

Чемпионат мира 
 1930 — не участвовала
 1934 — не участвовала
 1938 — забрала заявку
 1950 — 1958 — не участвовала
 1962 — 1986 — не прошла квалификацию
 1990 — не участвовала
 1994 — 2022 — не прошла квалификацию

Золотой кубок КОНКАКАФ 
 1991 — не прошла квалификацию
 1993 — забрала заявку
 1996 — не прошла квалификацию
 1998 — не участвовала
 2000 — 2002 — не прошла квалификацию
 2003 — забрала заявку
 2005 — 2019 — не прошла квалификацию
 2021 — квалифицировались

Панамериканские игры 
 1951 — 1987 — не прошла
 1991 — 1 тур
 1995 — 2003 — не прошла

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Дином Горре для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Бермудских Островов (4 июня 2021) и сборной Канады (8 июня 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 27 марта 2021 года:

Примечания

Ссылки 
 Сборная Суринама на сайте ФИФА

Суринам
Футбол в Суринаме
Футбол